Agapanthiini — триба жесткокрылых из семейства усачей.

Описание 
Лоб трапециевидный. Усики гораздо или слегка длиннее тела, чрезвычайно тонкие, 12-члениковые.

Систематика 
В составе трибы:

Примечания 

Ламиины